Haslinde ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Haslinde (1893–1964), preußischer Ministerialrat, Präsident der Oberfinanzdirektion Düsseldorf
 Heinrich Haslinde (1881–1958), deutscher Politiker
 Heinrich Haslinde (Dichter) (1878–1938), Heimatdichter und Schriftsteller